Franciaország
Richebourg, település Haute-Marne megyében
Richebourg, település Pas-de-Calais megyében
Richebourg, település Yvelines megyében